Hay Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Hay Creek Township (Minnesota)
 Hay Creek Township (North Dakota)